El Torneig de Delray Beach 2019, conegut oficialment com a Delray Beach Open 2019 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 del circuit ATP. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 24 de febrer de 2019 al Delray Beach Tennis Center de Delray Beach, Florida, Estats Units.

El tennista moldau Radu Albot va guanyar el primer títol individual del seu palmarès alhora que també va esdevenir el primer tennista de Moldàvia en guanyar un títol individual de l'ATP.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
ATP Tour 2019